Jamie Murray e Bruno Soares erano i detentori del titolo dal 2019, ma sono stati eliminati al secondo turno da Simone Bolelli e Fabio Fognini.

John Peers e Filip Polášek hanno sconfitto in finale Simone Bolelli e Fabio Fognini con il punteggio di 7–5, 7–5.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (ritirati)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale)
  John Peers /  Filip Polášek (campioni)
  Tim Pütz /  Michael Venus (secondo turno)

  Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (semifinale)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)
  Andrej Golubev /  Franko Škugor (secondo turno)

Wildcard 

  Moerani Bouzige /  Matthew Romios (primo turno)

  Nick Kyrgios /  Michail Pervolarakis (primo turno, ritirati)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 2022